Mistrzostwa Świata U-19 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2019 – ósme mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbył się w dniach 6–18 sierpnia 2019 roku w Skopje. Tytułu zdobytego w 2017 roku broniła reprezentacja Francji.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Macedonii podczas kongresu IHF w listopadzie 2015 roku, kandydatura Chorwacji została bowiem wycofana już w jego trakcie.

W turnieju wystąpiły dwadzieścia cztery zespoły, automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się reprezentacja Hiszpanii jako organizator imprezy, a o pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. W gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie Portugalia. Losowanie grup zaplanowano na 29 maja 2019 roku w Bazylei i w jego wyniku utworzono cztery sześciozespołowe grupy.

Zawody zostały rozegrane w dwóch halach w Skopje. Reprezentacje w pierwszej fazie rywalizowały w ramach czterech sześciozespołowych grup systemem kołowym, a cztery czołowe zespoły z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej. Szczegółowy harmonogram gier był potwierdzany przed każdą rundą fazy play-off.

W swoich półfinałach zwyciężyły Egipt i Niemcy, co oznaczało, że w decydującym pojedynku zmierzyły się zespoły debiutujące na tym etapie rozgrywek. W finale Egipcjanie okazali się lepsi od Niemców, zostając tym samym pierwszym w historii tych zawodów pozaeuropejskim mistrzem świata, Duńczycy po pokonaniu Portugalczyków zdobyli zaś piąty medal w tej kategorii wiekowej.

Po każdym meczu zostawał wybrany jego najlepszy zawodnik, a po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Losowanie grup 
Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2019
2019 w piłce ręcznej
2019 w Macedonii Północnej
Sport w Skopju
Piłka ręczna w Macedonii Północnej